

Бежув — село в гміні Скарбімеж Бжезького повіту Опольського воєводства
 Бежув — село в гміні Кобиля Ґура Остшешовського повіту Великопольського воєводства